Río Mayo hace referencia a varios artículos:

Cursos de agua
 Río Mayo (Argentina), en la Provincia del Chubut;
 Río Mayo (Colombia), en los departamentos de Cauca y Nariño;
 Río Mayo (México), en el estado de Sonora;
 Río Mayo (Perú), en el departamento de San Martín;
 Río Mayo-Chinchipe, en Ecuador y Perú;
 Río Angasmayo, en Colombia;

Divisiones administrativas
 Río Mayo (ciudad), localidad de la Argentina;
 Subregión de Río Mayo, Colombia.